Malagasy steht für:
 englischsprachige Bezeichnung der madagassischen Ethnien, siehe Foko
 englischsprachige Bezeichnung der madagassischen Sprache, siehe Malagasy (Sprache)